Antonov-Ovseïenko est un patronyme.

Patronyme
 Anton Antonov-Ovseïenko, historien et écrivain russe et soviétique.
 Vladimir Antonov-Ovseïenko, dirigeant bolchevique et diplomate soviétique d'origine ukrainienne.

Homonymie de patronyme